Вверх по лестнице, ведущей вниз (роман) — роман американской писательницы Бел Кауфман о школе
 Вверх по лестнице, ведущей вниз (фильм) — экранизация этого романа